

Sigle 
 Jedi knight – cavaliere Jedi

Codici 
 JK – codice vettore IATA di Spanair
 JK – codice ISO 3166-2:ID di Jakarta Raya (Indonesia)
 JK – codice ISO 3166-2:IN di Jammu e Kashmir (India)
 JK – codice ISO 3166-2:LV del Distretto di Jēkabpils (Lettonia)

Musica 
 Jay Kay – leader dei Jamiroquai
 J.K. – progetto eurodance

Sport 
 JK – abbreviazione di Jalgpalliklubi (estone), Jimnastik Kulübü (turco) nella denominazione di squadre sportive

Videogiochi 
 JK – abbreviazione di Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II, videogioco per Microsoft Windows

Altro 
 JK – tipo di flip-flop
 jk o j/k – abbreviazione di just kidding ("sto scherzando") in uso su Internet